Ковпак — головний убір конусоподібної або округлої форми.
 Ковпак — у гірництві — інструмент, призначений для уловлювання труб, що впали у свердловину.
 Ковпак — накривка, накриття круглої, конусоподібної та ін. форми над чимось.
 Бронековпак — цільнометалевий ДОТ.
 Живильний ковпак — елемент конструкції парового котла паровоза.
  — скляна посудина у формі дзвона.
 Ковпак — їстівний гриб.
 Сирний ковпак - столовий посуд.

Прізвище 

Ковпак — українське прізвище. Відомі носії:

 Ковпак Василь — священик.
 Ковпак Володимир Васильович (1951) — український письменник, медик.
 Ковпак Сидір Артемович — член ЦК КП(б) України, генерал-майор, двічі Герой Радянського Союзу
 Ковпак Олександр Олександрович — український футболіст, нападник
 Ковпак Опанас Федорович — український козацький воєначальник

Див. також 
 Ковпаки
 Ковпачок
Українські прізвища